Hay varios lugares que se llaman Poo:

Poo, una parroquia del concejo asturiano de Cabrales, en España.
Poo, una parroquia del concejo asturiano de Llanes.
Poo (EarthBound), un personaje hindú de Nintendo.

También se utiliza el término POO como siglas (abreviatura) del Paradigma de programación orientado a objetos.